Puchar Świata w Hochfilzen odbył się w dniach 18-21 grudnia 2008 w zastępstwie zawodów w Pokljuce. Rozgrywane były po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Biegi indywidualne – 18.12.2008

Mężczyźni 

Do biegu zostało zgłoszonych 124 zawodników. Na starcie wycofał się  Dominik Landertinger. Nikt nie wycofał się podczas wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 109 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Kati Wilhelm i  Lilia Pandurowa, a w czasie wyścigu  Zdeňka Vejnarová i  Elena Gorohova.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprint – 20.12.2008

Mężczyźni 

Do biegu zostało zgłoszonych 125 zawodników. Na starcie nie stanęli dwaj znakomici Norwegowie: Emil Hegle Svendsen i Ole Einar Bjørndalen. Nikt się nie wycofał podczas wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 107 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Kati Wilhelm i  Līga Glazere, a w czasie wyścigu  Teija Kuntola.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety – 21.12.2008

Mężczyźni 
 
Do zawodów zgłoszonych zostało 25 reprezentacji. Przed startem wycofała się , a w czasie wyścigu .
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 21 reprezentacji. Przed startem wycofała się  oraz .

Reprezentantki Polski (Krystyna Pałka, Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska-Ziemniak, Agnieszka Grzybek) zajęły czwarte miejsce (podczas ostatniej zmiany po pierwszym strzelaniu Polki były drugie!), najlepsze w dotychczasowych startach sztafetowych w historii występów w Pucharze Świata.

Klasyfikacja po zawodach 

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
2008 w Austrii
Biathlon w Austrii